West Kensington steht für:

 West Kensington (London), Stadtteil im London Borough of Hammersmith and Fulham und im Royal Borough of Kensington and Chelsea 
 West Kensington (London Underground), U-Bahnhof im London Borough of Hammersmith and Fulham